Consoli ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Consoli (* 1974), italienische Sängerin
 Enzo Consoli (1939–2007), italienischer Schauspieler, Dramaturg und Theaterregisseur
 Massimo Consoli (1945–2007), italienischer Autor